Campelo peut désigner :

Toponymes

Campelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Baião, située dans le district de Porto ;
Campelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Figueiró dos Vinhos, située dans le district de Leiria.

Homonymie de toponyme